Туамасина:

 Туамасина — город на Мадагаскаре, центр одноимённой провинции и региона Анциранана.
 Туамасина — провинция Мадагаскара.